Voorburg (Zuid-Holland), een plaats in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg
 Voorburg (Vught), een wijk binnen de Nederlandse gemeente Vught
 Voorburg (plantage), een voormalige suikerplantage in Suriname